Mar Rojo puede referirse a:

 El Mar Rojo, en el noroeste del océano Índico, entre la península arábiga y África.
 Mar Rojo, una de las veintisiete gobernaciones de Egipto.
 Mar Rojo, uno de los 15 estados de Sudán.
 Mar Rojo, una laguna roja, desconocida por los mapas actuales, ubicada en la comuna de Camarones, región de Arica (Chile).
 Mar Rojo (A-102), nombre original del barco Neptuno (A-20).
 Desierto costero del mar Rojo, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por WWF.
 El pasaje del Mar Rojo, pintura al fresco realizada por el artista italiano Agnolo di Cosimo.